

Cinema
 Lolo - Giù le mani da mia madre (Lolo) – film del 2015 diretto da Julie Delpy

Geografia
 Lolo, un vulcano della Papua Nuova Guinea
 Lolo, provincia del Gabon
 Lolo, fiume del Gabon
 Lolo, un census-designated place del Montana (USA)
 Lolo Pass (Idaho-Montana), un valico degli stati Idaho e Montana (USA)
 Lolo Pass (Oregon), un valico dello stato dell'Oregon (USA)
 Lolo Creek, località del Montana (USA)
 Lolo National Forest, una foresta del Montana (USA)
 Lolo School District, distretto scolastico del Montana (USA)

Persone
 Lolo – gruppo etnico della Cina e del Vietnam
 Lolo Ferrari – attrice francese
 Lolo – soprannome dell'attrice indiana Karisma Kapoor
 Igor Lolo – calciatore ivoriano

Giochi
 Adventures of Lolo - videogioco del NES
 Lolo ball - giocattolo uscito negli anni '80

Altro
 lo-lo o (LoLo) (Lift On – Lift Off), un tipo di nave.